Avenard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Étienne Avenard (1873-1952), céramiste, décorateur et traducteur français ;
 Geneviève Avenard (1958-), défenseure des enfants française.

Patronyme français